Гаплогруппа F:
 Гаплогруппа F (мтДНК)
 Гаплогруппа F (Y-ДНК)